Letnie Spotkania Teatrów Ulicznych - festiwal teatralny, odbywający się od połowy lat 90. w Toruniu. Jest przeglądem przedstawień wykorzystujących różnorodne środki teatru plenerowego, organizowanym na zabytkowej Starówce. Organizuje je Teatr Baj Pomorski w Toruniu.

Opis festiwalu 
Festiwal prezentuje różnorodną sztukę uliczną, zwłaszcza z Europy zachodniej - Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec. Spotkania najczęściej rozpoczynają i kończą się przedstawieniem w Fosie Zamku Krzyżackiego na zabytkowej Starówce. Do uczestnictwa w przedstawieniu włączani są przechodnie.

Festiwal odbywa się corocznie, w okresie wakacji - pod koniec lipca. Trwa przez dwa tygodnie, znacząco ożywiając toruńską Starówkę.

Dyrektorem Festiwalu jest Zbigniew Lisowski.

Zobacz też
 Teatry w Toruniu
 Festiwale w Toruniu
 Teatr Baj Pomorski w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Toruń
Festiwale i przeglądy w Toruniu
Teatr w Toruniu